Ранчо Санта Исабел има више значења:

 Ранчо Санта Исабел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санта Исабел (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Санта Исабел (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Исабел (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику